Горчивка може да се отнася за:
 Горчивки (Rhodeus) - род риби от семейство Шаранови
 горчивка (Rhodeus sericeus) – вид риби от род Горчивки
 Горчивки (Gentianella) - род растения от семейство Тинтявови
 горчивка – горчиви напитки, обикновено от настойки от билки
 датска горчивка
 шведска горчивка